Miejscowości w USA:
 High Point – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 High Point – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
Gminy w USA:
 High Point (ang. High Point Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 High Point (ang. High Point Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford